Existuje více nositelů příjmení Bubeník:

základní tvar
 Antonín Bubeník (1940–1997) – český tenisový rozhodčí a příležitostný herec
 Jan Bubeník (* 1968) – český podnikatel a politik
 Miroslav Bubeník (* 1956) – český fotbalista
 Radomír Bubeník (1929–???) – československý politik
 Vladimír Bubeník (* 1965) – český fotbalový brankář

ženský tvar s přechýlením
 Ludmila Bubeníková (* 1955) – česká politička

Související články 
 Bubeníček
 Bubník